Behrendsen ist der Familienname von:

 August Behrendsen (1819–1886), deutscher Landschaftsmaler
 Otto Behrendsen (1850–1921), auch: August Wilhelm Otto Behrendsen und Behrendsen-Götting, deutscher Physiker, Gymnasiallehrer, Geologe, Botaniker und Sachbuchautor
 Werner Behrendsen (1863–1923), deutscher Arzt und Amateurbotaniker

Siehe auch:
 Berendsen